Octavia puede referirse a lo siguiente:

Al nombre por el que se conoce a varias personas de la Antigua Roma:
 Octavia, hija del emperador Claudio y esposa del emperador Nerón.
 Octavia la Mayor, la mayor de las hermanas de Augusto.
 Octavia la Menor, la menor de las hermanas de Augusto.

Al nombre de las siguientes ciudades:
 Octavia (Nebraska), una localidad de Nebraska, Estados Unidos.
 Octavia (Oklahoma), una comunidad de Oklahoma, Estados Unidos.

Además:
 Octavia (automóvil), un vehículo de la marca Škoda.
 Octavia (banda), una banda musical de Bolivia.
 Octavia (film), una película estadounidense de 1984.
 Octavia (género), un sinónimo del género de plantas Lisianthus.
 Octavia (ópera), una ópera de Reinhard Keiser con libreto de Barthold Feind.
 Octavia (película), una película española de 2002.
 Octavia (tragedia), una tragedia atribuida a Séneca.
 Octavia Sperati, una banda musical de Noruega.